Dialoghi (Dialogi) – opera di Lucio Anneo Seneca
 Dialogi – opera di Sulpicio Severo
 Dialogi – romanzo di Stanisław Lem del 1957

Pagine correlate 
Dialoghi